Werda ist der Name folgender Orte:
 Werda, Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Werda (Rietschen), Ortsteil der Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Werda (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft von Grafenstein (Kärnten)
 Werda (Botswana), Ortschaft im Kgalagadi District, Botswana

Werda ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Werda (* 1991), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Verda
 Wehrda